Андрей Вячеславович Саврасов (род. , Оренбург, Россия) — российский профессиональный баскетболист, играющий на позиции тяжёлого форварда.

Карьера 
Саврасов начал заниматься баскетболом в 6 лет в Санкт-Петербурге в Национальной академии баскетбола. Первый тренер — Олег Акципетров.

В феврале 2017 года Саврасов был включён в символическую пятёрку Первенства России среди юношей 2000 года, получив приз «Лучшего тяжёлого форварда».

В апреле 2017 года Саврасов стал бронзовым призёром первенства ДЮБЛ среди юношей, а так же вошёл в символическую пятёрку Финального турнира, став «Лучшим лёгким форвардом».

Перед началом сезона 2017/2018 Саврасов вошёл в состав новообразованной команды «Зенит-Фарм».

5 ноября 2017 года, Саврасов дебютировал в составе «Зенита», выйдя на паркет в матче Единой лиги ВТБ против «Калева» (95:89) в возрасте 16 лет и 340 дней. Таким образом, Андрей обновил сразу два рекорда: став самым молодым игроком в истории петербургского клуба и Единой лиги ВТБ.

В январе 2019 года Саврасов переехал в США, где выступал в NCAA за команду технического университета Техаса. Первые полгода Андрей не играл, провёл в режиме redshirt — тренировался и был с командой, но не выступал за неё.

В сезоне 2019/2020 Саврасов не получал много игрового времени. В 21 игре его статистика составила 1,1 очка и 0,8 подбора. 

После общения с главным тренером «Техас Тех Ред Рейдерс» Крисом Бирдом Саврасов решил, что для продолжения карьеры лучше будет сменить колледж. Бирд помог Саврасову найти новую команду и перед началом сезона 2020/2021 Андрей перешёл в «Джорджию Саузерн Иглз».

Сборная России 
В июле 2017 года Саврасов попал в итоговую заявку сборной России для участия в чемпионате Европы (до 18 лет).

В апреле 2018 года Саврасов принял участие в турнире Альберта Швейцера в составе сборной России (до 18 лет).

Достижения 
  Бронзовый призёр ДЮБЛ: 2016/2017

Статистика

Примечания 

Баскетболисты России
Игроки «Техас Тех Ред Рейдерс» (баскетбол)
Игроки «Джорджия Саузерн Иглз» (баскетбол)
Игроки БК «Зенит» Санкт-Петербург
Игроки БК «Зенит-2» Санкт-Петербург